Felsina bezeichnet:
 etruskischer Name von Bologna in Italien
 Felsina (Gattung), eine Spinnengattung aus der Familie der Krabbenspinnen (Thomisidae)
 Felsina (Kartoffel), eine Kartoffelsorte